A Sterling Trucks é uma fabricante de veículos comerciais pertencente ao Grupo DaimlerChrysler.

DaimlerChrysler
Fabricantes de caminhões